Pole steht für:
 Pole, niederdeutsche Form des Vornamens Paul
 Pole, Einwohner von Polen, siehe Polen (Ethnie)
 Pole (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Pole (Einheit), englisches Längenmaß
 Pole-Position, bester Startplatz bei einem Motorsportrennen
 Pole Poppenspäler, Novelle von Theodor Storm (1874)
 Pole, die beim Poledance senkrecht montierte Tanzstange

Pole ist der Name folgender Orte:
 Pole (Gubin), Ort in Gubin (Landgemeinde), Woiwodschaft Lebus, Polen
 Pole (Kadov), Ort in Kadov u Blatné, Okres Strakonice, Tschechien

Siehe auch:

 Pol
 Pohle (Familienname)
 Polle (Begriffsklärung)